Right of Way (film), een Amerikaanse film uit 1983
 Right of Way (Ferry Corsten), een muziekalbum van Ferry Corsten uit 2003